Веронік Сансон ( 24 квітня 1949, Булонь-Біянкур, Франція) — французька співачка.

Дискографія 
 Amoureuse (1972)
 De l'autre côté de mon rêve (1972)
 Le maudit (1974)
 Vancouver (1976)
 Hollywood (1977)
 7ème (1979)
 Laisse-la vivre (1981)
 Véronique Sanson (1985)
 Moi le venin (1988)
 Sans regrets (1992)
 Indestructible (1998)
 D'un papillon à une étoile (1999)
 Longue distance (2004)
 Plusieurs Lunes (2010)
 Dignes, dingues, donc... (2016)
 Duos volatils (2018)

Примітки 

Французькі співачки
Виконавці французькою мовою
Уродженці Булонь-Біянкура